Georgina Island kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Georgina Island, Ontario, ö, 
 Aulattivik, Nunavut (Foxe Channel), ö, tidigare benämnd Georgina Island,